2 miejscowości w Polsce: 
 Czostków – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów 
 Czostków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
1 jezioro w Polsce:
 Czostków – jezioro w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Filipów, leżące na terenie Pojezierza Suwalskiego